Ivana Navarska (1273. – 1305.), kraljica Navare i Francuske
 Ivana Navarska (1370. – 1437.), kraljica Engleske